Makcim Fernandez Samodaiev () la Stalingrad (n.r. – actualmente Volgograd) este un violoncelist belgian de origine ruso-cubaneză, absolvent al Conservatorului Regal din Anvers, Belgia și solist în cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu.

Biografie 
Makcim Fernandez Samodaiev a absolvit Conservatorului Regal din Anvers, Belgia cu Diploma în Interpretare Muzicală- Violoncel și Specializare ca “Solist Concertist”. A concertat în țări precum Belgia, Olanda, Franța, Elveția, Marea Britanie, Suedia, Germania, Spania, Romania, Cuba, Mexic si China și a sustinut concerte in săli de concert de renume precum: BOZAR (Palais des Beaux Arts) si Flagey în Bruxelles, De Bijloke in Gent, De Singel in Anvers, Belgia, CNA (Centro Nacional de las Artes) și Palacio de Bellas Artes din Mexico City. În decursul carierei sale interactionează cu muzicieni precum: Tomas Kakuska/ Alban Berg Quartet, Alexander Ivashkin, Mijail Kugel, Renaud Capuçon, Mark Drobinsky, Natalia Pavlutskaja, Lluis Claret, Torleiff Teiden, Philippe Herreweghe, Mikhail Bezverkniy și colaborează cu dirijori precum Ovidiu Balan, Valentin Doni, Ilarion Ionescu-Galati, Victor del Torro, Valentin Uryupin, Werner Gabor și Alexandre Myrat. 

În 2015 devine solist instrumentist al . Pe langă activitatea în Filarmonică, desfășoară o intensă activitate muzicală susținând concerte de muzica de camera motiv pentru care, in 2016 impreuna cu pianista Monica Florescu creează în Sibiu Stagiunea Camerala “Florescu-Fernandez & Friends”, o stagiune care dupa trei ani a devenit un spatiu de referință pentru muzica de camera în Romania. Din 2017 colaborează cu Teatrul de Balet Sibiu unde impreună cu coreografa Aleisha Gardner au creat spectacole originale de balet contemporan precum “Peer Gynt” (2017) cu muzica lui Alfred Schnittke, Dmitri Shostakovich și aranjamente și compoziții proprii (2017), și in 2018, anul centenarului au creat a doua producție originală folosind muzica lui G. Enescu.

În prezent activează drept solist în cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu.

Viață personală 
Makcim Fernandez Samodaiev s-a născut la Stalingrad (n.r. – actualmente Volgograd), mama sa fiind ucraineancă iar tatăl cubanez. Copilăria și-a petrecut-o în Cuba, iar vacanțele la familia din Rusia. La 17 ani s-a mutat cu familia în Odessa, apoi după câțiva ani în Mexic. Conservatorul l-a parcurs în Anvers, Belgia. Este căsătorit cu pianista Monica Florescu. În 2015 s-a stabilit la Sibiu, după ce a locuit o perioadă în București.

Discografie 
Spirale Piano Trio Playing Mendelssohn, Shostakovich and Van der Roost

Note

Muzică de cameră
Muzicieni belgieni